Mesopsylla är ett släkte av loppor. Mesopsylla ingår i familjen smågnagarloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smågnagarloppor
Mesopsylla